Timo Korhonen kan avse:

 Timo Korhonen (gitarrist)
 Timo Korhonen (mikrobiolog)
 Timo V. Korhonen